Sahiti ist der Familienname folgender Personen:

 Muharrem Sahiti (* 1965), kosovarischer Fußballtrainer und früherer Spieler
 Naser Sahiti (* 1966), kosovarischer Maschinenbauer und Universitätsrektor 2020–2022
 Riccardo M Sahiti (* 1961), romastämmiger Dirigent
 Samir Sahiti (* 1988), kosovarisch-serbischer Fußballspieler
 Suad Sahiti (* 1995), serbischer Fußballspieler